Jim Crow est le nom :
 d'un personnage de minstrel show créé par Thomas Dartmouth Rice (1808-1860),
 du titre de la chanson de minstrel show Jump Jim Crow créée par Thomas D. Rice,
 désigne les Afro-Américains, d'après la chanson,
 des lois Jim Crow, instituant la ségrégation raciale, ainsi nommées en raison de la popularité de la chanson,
 Jim Crow blues, un blues de Leadbelly,
 d'une police d'écriture nommée  ;
 James C. Crow, savant écossais créateur du whiskey américain appelé bourbon ;
 du film Jim Crow de Robert Péguy (1910).